Тайсултанов — фамилия. Известные носители:
 Тайсултанов, Имран — казахстанский боец смешанных боевых искусств;
 Тайсултанов, Альберт — заместитель начальника тыла МВД по Чеченской Республике.